Boim bezeichnet:

 Boim (Lousada), Gemeinde in Portugal
 Se’ev Boim (1943–2011), israelischer Politiker